Il doppio del torneo di tennis Swedish Open 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Henrik Holm e Anders Järryd che hanno battuto in finale Brian Devening e Tomas Nydahl 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 David Adams /  Menno Oosting (primo turno)
 Henrik Holm /  Anders Järryd (campioni)

 Jan Apell /  Jonas Björkman (finale)
 Michael Mortensen /  Bent-Ove Pedersen (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 1993
ATP Tour 1993